(698) Эрнестина () — астероид главного пояса, который был открыт 5 марта 1910 года американским астрономом Джозефом Хелффричем в Гейдельбергской обсерватории и назван в честь Эрнста Вольфа, сына немецкого астронома Макса Вольфа. 

Тиссеранов параметр относительно Юпитера — 3,261.

В результате фотометрических исследований астероида в Болгарской национальной астрономической обсерватории Рожен был уточнён его период вращения — .

См. также 
 Список астероидов (601—700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, открытые Джозефом Хелффричем
Астероиды, названные в честь людей